Гора Юлиана () — горная вершина в горах Вильгельмина в округе Сипалуини, Суринам. Является высшей точкой страны, высота — 1230 м над уровнем моря.

Вершина названа в честь нидерландской королевы Юлианы.

Примечания

Ссылки 
 Гора Юлиана на сайте Peakbagger 

Горы Суринама
Высочайшие точки стран мира